Osoby o tym nazwisku:
 Dante Frasnelli – rzymskokatolicki duchowny
 Loris Frasnelli – włoski biegacz narciarski